Der FC Aarau 1902 konnte sich in der Zeit zwischen 1985 und 1997 mehrfach für die internationalen Wettbewerbe qualifizieren. Insgesamt bestritten die Aarauer in ihrer Vereinsgeschichte 41 Europacup-Begegnungen. Daraus resultierten 9 Siege, 14 Unentschieden und 18 Niederlagen sowie ein Torverhältnis von 47:65. Dieser Artikel soll die vergangenen Europacup-Abenteuer des Clubs chronologisch dokumentieren.

1985: Internationaler Fussballcup (IFC)

In der Saison 1985/86 qualifizierten sich die Aarauer erstmals für den Internationalen Fussballcup, dem Vorgänger des UI-Cups zur Überbrückung der Sommerpause, wobei man in der Gruppe 11 allerdings den letzten von vier Plätzen belegte.

1985/86: Europapokal der Pokalsieger

Im selben Jahr konnten die Aarauer aufgrund des Pokalsieges aus dem Jahre 1985 (1:0-Sieg gegen Xamax) auch am "Cup der Cupsieger" teilnehmen.

1988: Internationaler Fussballcup (IFC)

Drei Jahre später nahmen die Aarauer erneut am International Football Cup (IFC) teil – wiederum reichten ein Sieg und zwei Unentschieden in Gruppe 2 nur zum letzten Rang.

1988/89: UEFA-Pokal

Der dritte Platz in der Meisterschaft der Saison 1987/88 brachte dem FC Aarau die erstmalige Teilnahme am UEFA-Pokal.

1993: Internationaler Fussballcup (IFC)

Im Jahre 1993 duellierten sich die Aarau erneut mit ausländischen Gegnern im International Football Cup (IFC), der inzwischen in Fünfergruppen (ohne Rückspiele) ausgetragen wurde. Dabei konnten sich die Aarauer den zweiten Platz sichern.

1993/94: Europapokal der Landesmeister

Der dritte Meistertitel der Vereinsgeschichte bescherte dem FC Aarau zudem die erste Teilnahme am Pokal der Landesmeister.

1994/95: UEFA-Pokal

Der vierte Rang in der Saison 1993/94 führte zu einer erneuten Teilnahme am UEFA-Cup.

1995: UEFA Intertoto Cup

In der darauffolgenden Spielzeit vermochten sich die Aarauer zwar erneut auf dem vierten Rang zu platzieren – allerdings reichte dies nur noch zur Teilnahme am UI-Cup.

Der Gruppensieg, aufgrund falsch publizierter Ergebnisse in der Tagespresse erst nachträglich bekannt geworden, brachte im Achtelfinale ein Duell mit dem Karlsruher SC. Vor 6700 Zuschauer im Aarauer Brügglifeld war es schliesslich Adrian Knup, dem Schweizer in Diensten des KSC, vorbehalten mit seinem Tor in der Verlängerung weitere Aarauer Europacupträume zu zerstören.

1996/97: UEFA-Pokal

Zum dritten Mal in Folge platzierten sich die Aarauer in der nationalen Meisterschaft auf dem vierten Rang, was zur bislang letzten UEFA-Cup-Teilnahme des Vereins führte. Beachtenswert: Beim Heimsieg über Lantana Tallinn erzielte Verteidiger Mirko Pavlicevic mit seinem 4:0 den bis heute letzten Aarauer Europacup-Treffer. In den sieben folgenden Begegnungen gelang dem FC Aarau kein einziger Torerfolg mehr.

1997: UEFA Intertoto Cup

Im Jahre 1997 begaben sich die Aarauer, nach einem fünften Rang in der abgelaufenen Saison, zum bisher letzten Mal auf "Europacup-Reise." Ein von den Fans als glanzlos verstandener Abschied im UI-Cup resultierte.

Aarau, FC in internationalen Wettbewerben
FC Aarau
Aarau